Osoby:
 A.S.A. Harrison – pisarka i artystka kanadyjska.
 Benjamin Harrison – prezydent USA
 Benjamin Harrison – amerykański wioślarz  
 Caroline Harrison – żona prezydenta USA
 Gavin Harrison – brytyjski perkusista rockowy
 George Harrison – członek zespołu The Beatles
 Harry Harrison – amerykański autor science-fiction
 John Harrison – angielski cieśla i zegarmistrz, twórca chronometru morskiego 
 Kayla Harrison – amerykańska judoczka
 Lou Harrison – amerykański kompozytor
 Ryan Harrison – amerykański tenisista
 William Henry Harrison – 9. prezydent USA

Miejscowości w USA:
 Harrison – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
 Harrison – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Washington
 Harrison – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Kootenai
 Harrison – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Harrison – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Clare
 Harrison – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 Harrison – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Madison
 Harrison – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Sioux
 Harrison – miejscowość w stanie New Jersey, w hrabstwie Hudson
 Harrison – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Harrison – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Harrison – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Douglas
 Harrison – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Hamilton
 Harrison – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
 Harrison – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet
 Harrison – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Harrison – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
 Harrison – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Harrison – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca

Gminy w USA:
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Union
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Bartholomew
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Blackford
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Boone
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Cass
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clay
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Daviess
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dearborn
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Delaware
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fayette
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Harrison
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Howard
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Knox
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Morgan
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Owen
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Pulaski
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Spencer
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Union
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vigo
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wells
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adair
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Osceola
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Chautauqua
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Greeley
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wallace
 Harrison (ang. Harrison Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Daviess
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Grundy
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Mercer
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Moniteau
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Scotland
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Hall
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Gloucester
 Harrison (ang. Harrison Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Carroll
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Champaign
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Henry
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Logan
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Perry
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pickaway
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Preble
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Scioto
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Van Wert
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Vinton
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter
 Harrison (ang. Harrison Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Harrison (ang. Harrison Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet
 Harrison (ang. Harrison Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Harrison (ang. Harrison Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
 Harrison (ang. Harrison Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Harrison (ang. Harrison Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Harrison (ang. Harrison County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Harrison (ang. Harrison County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Harrison (ang. Harrison County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Harrison (ang. Harrison County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Harrison (ang. Harrison County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Harrison (ang. Harrison County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Harrison (ang. Harrison County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Harrison (ang. Harrison County) – w stanie Wirginia Zachodnia

 Inne
 Harrison – bazaltowa znajdująca się w kraterze Gale na Marsie